17. Konkurs Piosenki Eurowizji 1972 odbył się 22 marca 1972 w Usher Hall w Edynburgu (Wielka Brytania). Festiwal prowadziła Moira Shearer.

Zwycięstwo odniósł Luksemburg, który reprezentowała Vicky Leandros. Wykonała utwór "Après toi". Grupa The New Seekers z piosenką "Beg, Steal or Borrow" zapewniła Wielkiej Brytanii drugie miejsce po raz ósmy w historii Konkursu.

Yves Dessca, autor tekstu zwycięskiej piosenki, został drugim tekściarzem, który dwukrotnie wygrał Konkurs; wcześniej w 1971 roku utworem "Un Banc, Un Arbre, Une Rue", pierwszym, który zdobył Grand Prix dla dwóch różnych krajów i pierwszym, który wygrał dwa razy z rzędu.

Format 
Monako nie było w stanie zorganizować festiwalu z powodu problemów finansowych. Poprosiło o pomoc francuską telewizję, która zgodziła się wyprodukować konkurs, ale tylko wtedy, gdy będzie się on odbywał we Francji. Odrzucając ofertę, RMC Monaco zaprosiło prezydenta EBU, Charlesa Currana z BBC na rozmowy, w wyniku których  Wielka Brytania zobowiązała się zorganizować Konkurs Piosenki Eurowizji ponownie. Pierwszy raz konkurs w Wielkiej Brytanii odbył się poza Londynem – w Edynburgu.

Irlandzki występ wykonany został w języku irlandzkim, jak dotąd jedyny raz w tym języku. Konkurs zaczęto transmitować na żywo w Azji i Brazylii.

Dyrygenci

Wyniki

Tabela punktacyjna

Powracający artyści

Linki zewnętrzne 

1972 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji
Kultura w Edynburgu
Eurowizja